Snögubben kan syfta på:
Snögubben (film) – en animerad kortfilm från 1982 baserad på en barnbok med samma namn
Snögubben (vin) – ett rieslingvin
Snögubben (saga) – en saga av H.C. Andersen

Se även
 Snögubbe